Grävtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grävtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (16 ha)
Grävtjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn